В 2006 году крупнейшие мировые соревнования по бадминтону среди команд — 24-й Кубок Томаса и 21-й Кубок Убер — проводились параллельно в Японии в апреле-мае: игры групповой стадии проводились в Сендае, а четвертьфиналы, полуфиналы и финал — в Токио. В обоих чемпионатах победила сборная Китайской Народной Республики.

Кубок Томаса

Group A

Group B

Group C

Group D

Финальный раунд

Кубок Убер

Group W

Group X

Group Y

Group Z

Финальный раунд

Ссылки 
 Итоги Кубка Томаса
 Статистика Кубка Убер

2006